Джанко́йский горсове́т (, ) — административно-территориальная единица в составе Автономной Республики Крым Украины (фактически до 2014 года); ранее до 1991 года — в составе Крымской области УССР в СССР, до 1954 года — в составе Крымской области РСФСР в СССР, до 1945 года — в составе Крымской АССР РСФСР в СССР.

Первый городской совет в нём был образован в 1926 году, когда населённый пункт стал городом, в составе Джанкойского района. Джанкойский горсовет, выведенный из подчинения району, был сформирован в 1960-е годы, когда Джанкой стал городом областного значения как отдельная административно-территориальная единица Крыма.

К 2014 году включал единственный населённый пункт — город Джанкой.

С 2014 года на месте горсовета находится городской округ Джанкой Республики Крым России.

17 июля 2020 года парламент Украины, не признающей присоединение Крыма к Российской Федерации, принял постановление о новой сети районов в стране, которым предполагается включить территорию бывшего горсовета в состав Джанкойского района, однако это решение не вступает в силу в рамках украинского законодательства до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

Примечания 

Городские советы Крыма
Джанкой